Margny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Margny (Ardennes) im Département Ardennes
Margny (Marne) im Département Marne

mit Namenszusatz:
Margny-aux-Cerises im Département Oise
Margny-lès-Compiègne im Département Oise
Margny-sur-Matz im Département Oise